Dale K. Myers (né en 1955), animateur 3D et spécialiste de l'assassinat de John F. Kennedy ;
 Dale D. Myers (1922-2015), administrateur adjoint de la NASA.